Obreja ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Obreja (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Obreja (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Obreja (Gorj), Dorf im Kreis Gorj

Obreja ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Obreja (* 1955), rumänischer Bobfahrer
 Grigore Obreja (1967–2016), rumänischer Kanute
 Rudel Obreja (1965–2023), rumänischer Boxer und Sportfunktionär